Alexander Fraser är namnet på flera personer, bland andra:

* Alexander Fraser (1786-1853), soldat och politiker i Övre Kanada och Västra Kanada
 Alexander Fraser (1729-1799), soldat i Nedre Kanada
 Alexander Fraser (1824-1883), politiker, medlem i det första parlamentet i Ontario
 Alexander Campbell Fraser (1819–1914), skotsk filosof